Узор  — топоним (тип: ороним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Узор — гора, южнее г. Зоревая, координаты 66°21' с. ш. 178°27' в. д., код ГКГН 783037
 Узор — гора, юго-западнее г. Тысячник, координаты 63°06' с. ш. 177°32' в. д., код ГКГН 787140
 Узор — гора, южнее Анюйского хребта, севернее г. Вэллапырка, координаты 65°58' с. ш. 169°20' в. д., код ГКГН 599396
 Узор — гора, юго-западнее Щучьего хребта, южнее гор Рэнмынней, координаты 64°34' с. ш. 168°08' в. д., код ГКГН 600090

См. также